Potměšil ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Potměšil (* 1966), tschechischer Schauspieler
 Ladislav Potměšil (1945–2021), tschechischer Schauspieler